Adelphi (Maryland)
Adelphi (Ohio)
Adelphi (Jamaica)
The Adelphi, Engels literair tijdschrift (1923 - 1955)